Финал Кубка Бельгии по футболу 2000/2001 состоялся 27 мая 2001 года. «Вестерло» переиграл «Ломмел» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2001
Бельгия
Матчи ФК «Вестерло»
ФК «Ломмел»
События 27 мая
Май 2001 года
Спорт в Бельгии в 2001 году
Спортивные соревнования в Брюсселе